Traktat warszawski (1705)
 Traktat warszawski (1716)
 Traktat warszawski (1745)
 Traktat warszawski (1768)